Collegio elettorale di Carmagnola – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Carmagnola – collegio elettorale del Regno d'Italia